Ла-Кувертуара́д () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 155 км на схід від Тулузи, 80 км на південний схід від Родеза.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Історія

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 81 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 178,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ла-Кувертуарад на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон